Курченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Курченко, Василий Ерофеевич (1902—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Курченко, Надежда Владимировна (1950—1970) — бортпроводница «Аэрофлота», погибла, пытаясь предотвратить угон самолёта террористами.
 Курченко, Сергей Витальевич (род. 1985) — украинский бизнесмен, владелец группы компаний «Газ Украина».
 Курченко, Инна Евгеньевна (Инна Стил; род. 1974) — российская поп-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен.

Топоним 
 Курченко — село в Наримановском районе Астраханской области.

Другое 
 2349 Курченко — астероид, названный в часть бортпроводницы Надежды Курченко.